Ekron – filistyńskie miasto należące do pentapolis
 Ekron – miasto w stanie Kentucky (Stany Zjednoczone)